Ни́женка — район в Правобережном округе Липецка. Расположен между Студёновской улицей и рекой Воронежем при впадении в неё реки Студёновки. В составе Липецка с 1 февраля 1933 года.

Эта местность расположена низко по отношению к реке Воронежу, поэтому получила такое название.

До 1933 года Ниженка являлась частью села Большие Студёнки, а затем вместе с ним вошла в состав Липецка.

Застроена в основном частными 1—2-этажными домами.

В район Ниженки до Ост. Улица Маяковского ходит автобус №359.

Микрорайоны Липецка
Правобережный округ Липецка